Соколовичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Соколовичи — деревня в Барановичском районе Брестской области.
 Соколовичи — деревня в Крупском районе Минской области.